Bezner ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Bezner (1901–1960), deutscher Textilunternehmer und Gründer der Olymp Bezner KG
 Frank Bezner (* 1971), deutscher Philologe, Dozent und Autor
 Max Bezner (1883–1953?), deutscher Bildhauer